Die Knappschaft Kliniken sind ein großer öffentlich-rechtlicher Klinikverbund in Deutschland und Tochtergesellschaften der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS). Der Verbund wurde 2016 gegründet. Um die Kliniken zu steuern, an denen die DRV KBS zu mindestens 50 Prozent beteiligt ist, besteht die Knappschaft Kliniken GmbH als Management-Einheit.

Zum Verbund der knappschaftlichen Kliniken gehören sieben Beteiligungsgesellschaften mit zwölf Standorten. Sie befinden sich im Ruhrgebiet, im Saarland und im Rheinland.

Neben der Grund- und Regelversorgung bieten die Knappschaftskliniken Spitzenmedizin auf universitärem Niveau. Einige Häuser fungieren als Universitätsklinik, als Lehrkrankenhäuser für die Ruhr-Universität Bochum, die Universität Duisburg-Essen oder die Universität des Saarlandes.

Zum Krankenhausverbund zählen:
 Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH
 Knappschaftskrankenhaus Bottrop
 Knappschaftsklinikum Saar
-Knappschaftskrankenhaus Sulzbach
-Knappschaftskrankenhaus Püttlingen
 Klinikum Vest
-Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
-Paracelsus Klinik Marl
 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
 Klinikum Westfalen GmbH
-Knappschaftskrankenhaus Dortmund
-Hellmig-Krankenhaus Kamen
-Klinik am Park Lünen
-Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund
 Rhein-Maas Klinikum (50 Prozent Beteiligung, mit StädteRegion Aachen)

Kennzahlen der Knappschaft Kliniken 
Die sieben Beteiligungsgesellschaften im Verbund versorgen an zwölf Standorten jährlich 680.000 Patientinnen und Patienten. Gemeinsam erwirtschaften sie einen Jahresumsatz von etwa 1,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Betten liegt bei 4380. Es gibt mehr als 12.500 Mitarbeitende.

Aufgaben der Knappschaft Kliniken GmbH 
Die Knappschaft Kliniken GmbH wurde 2016 als Management-Einheit des Verbundes gegründet. Sie treibt die erfolgreiche Entwicklung des Verbunds der Knappschaftskliniken weiter voran und überträgt gezielt Best-Practice-Projekte.
Um Innovationen zu fördern, beteiligen sich die Knappschaft Kliniken regelmäßig an gesundheitspolitischen Kongressen, wie dem alljährlichen Hauptstadtkongress für Medizin und Gesundheit in Berlin oder dem Gesundheitskongress des Westens in Köln. Mit dem Knappschaft Kliniken Award honoriert sie kreative Ideen für die Mitarbeitenden, in Medizin und Patientenversorgung.

Der Medizinische Beirat der Knappschaft Kliniken GmbH stellt einen wichtigen Beitrag zur strategischen Entwicklung des Klinikverbundes dar. Das Gremium besteht aus Chefärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, dem Vorsitzenden des Bundesverbandes der (niedergelassenen) Knappschaftsärzte und dem Sprecher der Pflegedirektorenkonferenz der Knappschaftskliniken. Gemeinsam entwickeln sie Strategien für eine zukunftsorientierte medizinische Ausrichtung und Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit der Kliniken wird gestärkt und Standards werden etabliert. Solche Standards, zum Beispiel verbundweite Hygienekonzepte, gewährleisten die Qualität der Versorgung.

Klinikverbund
Gegründet 2016
Unternehmen (Bochum)